Губернаторский дворец (Асмэра)
 Губернаторский дворец (Вильна)
 Губернаторский дворец (Казань)
 Губернаторский дворец (Митава)
 Губернаторский дворец (Санта-Фе)
 Губернаторский дворец (Таллин)
 Губернаторский дворец (Харьков)

См. также 
 Губернаторский дом